

Апленд — місто, штат Каліфорнія
 Апленд — місто, штат Індіана
 Апленд — місто, штат Пенсільванія
 Апленд — селище, штат Небраска